Torr je lahko:
 Priimek več osebnosti
 Dona Torr, zgodovinarka
 Alexander George Torr, general

 Geografija
 Torr Meadhonach, hrib

 Fizika
 tor (torr), nekdanja enota za tlak, imenovana po Evangelistu Torricelliju

Glej tudi 
 Thor (razločitev)
 Tor
 Torre
 Torres